

Села:
 Журівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Журівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Журівка — Одеська область, Березівський район
Річка:
 Журівка (інша назва — Журавка) — права притока Тилігулу

Журівка () — село, Мінська область, Березинський район

Примітки